Милена Тодорова (; ) — болгарская биатлонистка. Призер чемпионата мира по биатлону среди юниоров. Участница Зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане и Пекине (2022).

Биография 
За взрослую сборную Болгарии дебютировала в сезоне 2017/2018 на Олимпиаде в Пхёнчхане. 5 декабря 2019 года Тодорова набрала свои первые кубковые очки, заняв 39-е место в индивидуальной гонке на этапе в шведском Эстерсунде. 27 января 2020 года болгарка завоевала серебро в индивидуалке на Чемпионате мира среди юниоров в швейцарском Ленцерхайде.

Болгарские биатлонистки 11 лет не могли попасть в гонку масс-старта до того, как Милена Тодорова смогла сделать это на чемпионате мира 2020 года.

Находится в отношениях с биатлонистом Владимиром Илиевым.

Участие в Олимпийских играх

Участие в Чемпионатах мира

Примечания 

Биатлонисты Болгарии
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2022 года